L'opération  désigne différentes opérations militaires de lutte contre les partisans. Les deux premières sont planifiées et exécutées dans le district de Zamość, en Pologne, menée dans le cadre de l'action Zamość. Cette opération se décompose en deux opérations de moindre envergure, menées en  : 
 l’opération Werwolf I ;
 l’opération Werwolf II.

Une troisième opération a été lancée en  afin de sécuriser les abords de Zagreb, capitale de l’État indépendant de Croatie, alors menacée par les partisans yougoslaves.

Histoire de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale
1943 en Pologne
Histoire de la Croatie pendant la Seconde Guerre mondiale
État indépendant de Croatie
Bataille de 1943
Bataille de 1945